SCO pode se referir a:

Códigos
 Scots, língua germânica falada em partes da Escócia e partes da Irlanda (ISO 639 alpha-3: sco)
 Código IATA do Aeroporto de Aktau, no Casaquistão.

Companhias
 Santa Cruz Operation, uma companhia fundada em 1979, com este nome até 2001 e depois renomeada para Tarantella, Inc. (Corporação Tarantella)
 O SCO Group, uma companhia de software anteriormente chamada Caldera International entre 2001 e 2002 e Caldera Systems entre 1998 e 2001, tendo sido conhecida por possuir ativos do sistema operacional Unix que pertenciam à Santa Cruz Operation (a SCO original)
 SCO OpenServer (anteriormente SCO Unix), um sistema operacional feito pelas companhias acima

Internacional
 Shanghai Cooperation Organisation, um organismo internacional fundado por China, Rússia, Cazaquistão, Quirguistão, Tadjiquistão e Uzbequistão

Orquestras
 Singapore Chinese Orchestra

Outros
 Angers SCO, clube francês de futebol
 SCORM, uma coleção de padrões e especificações para e-learning baseado na web
 Abreviatura para a constelação de Escorpião

Desambiguação